Associació Guiatge Valencià, associació escolta del País Valencià
 Amisano Gino Valenza, empresa fabricant de cascs de moto d'Itàlia
 Automotrice à Grande Vitesse, model de tren d'alta velocitat fabricat per Alstom
 Àcid gras volàtil, àcid gras amb sis o menys carbonis a la seva cadena
 Automated Guided Vehicle, en català vehicle de guiat automàtic, és un tipus de robot que segueix automàticament una ruta transportant components o productes a través d'un magatzem o fàbrica.